Zodiak – znaczenie astronomiczne i astrologiczne w tradycji zachodniej
 Zodiak birmański
 Zodiak chiński

 Zodiak – pseudonim nadany seryjnemu mordercy
 Zodiak – amerykański film z 2005 roku, w reżyserii Aleksandra Bulkleya
 Zodiak – film z 2007 roku, w reżyserii Davida Finchera
 Zodiak – radziecka grupa instrumentalna

 Zodiac CH 601 – typ samolotu
 Zodiak DSS-401 – seria odbiorników radiowych
 SV Zodiak i SV Zodiak II - polskie statki wielozadaniowe

 Browar Zodiak
 Osiedle Zodiak